Asyl (fra , "ukrænkelig") har, med udgangspunkt i betydningen "fristed", flere betydninger:

 Politisk asyl – fristed (i fremmed land) for en flygtning
 Kirkeasyl
 Asyl (institution) – tidligere betegnelse for en række plejeinstitutioner, typisk for børn, gamle eller sindssyge
 Asylet – norsk ungdomsserie som gik på NRK-TV i 1999